Rabenklippe oder Rabenklippen bezeichnet:

geographische Objekte:
 Rabenklippe, am Kaltetalskopf, im Harz, bei Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Rabenklippen (Hasselfelde) (Große und Kleine Rabenklippe), am Rappbodestausee, im Harz, bei Hasselfelde, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Rabenklippen (Höxter), am Ziegenberg, bei Höxter, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Rabenklippen (Jannowitz), im Bober-Katzbach-Gebirge, bei Jannowitz, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Außerdem:
 Die Rabenklippen, anonymes Gedicht, entstanden vor 1905, gelegentlich Heinrich Seidel zugeschrieben